Кількісні обмеження-це адміністративна форма регулювання,що передбачає встановлення максимального обсягу товарів певної номенклатури,яку дозволено експортувати чи імпортувати протягом визначеного  часу.Вони є більш жорсткою формою обмеження порівняно з митом.

Розрізняють такі кількісні інструменти:
-ембарго
-квотування 
-ліцензування